30251 Ashkin, asteroide della fascia principale
 Arthur Ashkin, fisico statunitense vincitore del Premio Nobel per la fisica del 2018